'''Бо́ндырев — русская фамилия.

Носители фамилии:
 Бондырев, Алексей Павлович (1884—1939) — актёр французского кино русского происхождения.
 Бондырев, Сергей Аполлонович (1855 — после 1912) — генерал-майор.
 Бондырев, Сергей Сергеевич (?—1916) — штабс-ротмистр, Георгиевский кавалер (23 мая 1916, посмертно).
 Бондырев, Фёдор Васильевич (ок. 1850 — после 1917) — тайный советник, могилёвский губернский предводитель дворянства.